Сайи ():

 Сайи (Арденны) — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Сайи (Верхняя Марна) — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Марна.
 Сайи (Ивелин) — коммуна во Франции, в департаменте Ивелин.
 Сайи (Сона и Луара) — коммуна во Франции, в департаменте Сона и Луара.
    Сайи — (в древнеэллинском оригинале ασάιοι - асайи): сарматское племя, обитавшее в Причерноморье незадолго до нашествия кельтского племени галатов. Из сайев наиболее известен царь Сайтафарн.

См. также 
 Сай